A Pacsirták együttes tagjai: Raj Zsuzsanna és Raj Szilvia.

Pályafutás 

Mindketten zeneóvodába és zenei tagozatos általános iskolába jártak, melyet kiegészített a magánúton történő hangszertanulás. Közös zenei pályafutásuk 2006-ban indult, amikor megjelent az első nagylemezük a Magneoton kiadónál, Künn a dorozsmai határban címmel. 2009-ben jött a második lemez operett- és mulatós dalok feldolgozásával. 2018-ban megírták első saját dalukat, melynek címe Oda van a legény a leányért, elkészítették első saját rendezésű videoklipjüket is erre a zeneszámra. 2021-ben a harmadik nagylemezük jelent meg a Mistral Music Kiadó jóvoltából Táncra fel címmel, melyen nagyrészt saját szerzemények szerepelnek.

Négy daluk, az Oda van a legény a leányért, az Elmentél, a Piros csizmám jaj, de kifényesítem és a Táncra fel bekerült a Magyar Nótakincs IV. kötetébe kottával magyar és angol nyelven.

Fellépő ruháiknak nagy részét ők tervezik, a régi magyar népviseletet és a mai modern stílust ötvözve.

Diszkográfia

Videóklipek: 

 2018 - Oda van a legény a leányért
 2018 - Elmentél
 2019 - Boldognak lenni
 2020 - Piros csizmám, jaj de kifényesítem
 2020 - Van úgy
 2021 - Táncra fel
 2021 - Te vagy

Források 
 https://pacsirtak.egyuttes.info/
 http://www.sztarparty.hu/pacsirtak.html
 
 https://raktarkoncert.hu/koncert/pacsirtak

Magyar együttesek